Präsidentschaftswahl in Polen 1926 steht für:

 Präsidentschaftswahl in Polen 1926 (31. Mai) in der vierten Sitzung der Nationalversammlung
 Präsidentschaftswahl in Polen 1926 (1. Juni) in der fünften Sitzung der Nationalversammlung